Feldstein steht für:

 Lesestein (Geomorphologie), auf Wiesen, Weiden und Äckern liegende Steine und Blöcke, die keine Verbindung zum anstehenden Gestein haben
 Feldstein (Baumaterial), Lese- und andere Natursteine als Baumaterial verwendet

Feldstein heißen folgende geographischen Objekte:
 Verwaltungsgemeinschaft Feldstein, Thüringen 
 Feldstein (Gemeinde Mittersill), Ortschaft von Mittersill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Feldstein (Werra-Gäuplatten), Berg(massiv) bis 552,3 m bei Themar
 ein Felsen im Sauerland, siehe Bruchhauser Steine

Feldstein ist der Familienname folgender Personen:

 Al Feldstein (1925–2014), US-amerikanischer Zeichner und Kunstmaler
 Beanie Feldstein (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin 
 Jonah Hill Feldstein (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Martin S. Feldstein (1939–2019), US-amerikanischer Ökonom
 Sandy Feldstein (1940–2007), US-amerikanischer Musiker, Komponist, Dirigent und Ausbilder 

Siehe auch: